Адельге́йда:

 Адельгейда I Кведлинбургская (977–1044) — дочь императора Священной Римской империи Оттона II и императрицы Феофано
 Адельгейда Ангальт-Бернбург-Шаумбург-Хоймская (1800–1820) — герцогиня Гольштейн-Ольденбургская
 Адельгейда Бургундская (931–999) — королева Италии и императрица Священной Римской империи, дочь короля Рудольфа II Бургундского
 Адельгейда Габсбург (1822–1855) — эрцгерцогиня Австрийская (1822—1842), герцогиня Савойская (1842—1849), королева Сардинская (1849—1855)
 Адельгейда Гогенлоэ-Лангенбургская (1835–1900) — принцесса Гогенлоэ-Лангенбургская, племянница королевы Виктории, мать Августы Виктории
 Адельгейда Зондербург-Глюксбургская (1889–1964) — принцесса Шлезвиг-Гольштейн-Зонденрбург-Глюксбургская из династии Глюксбургов.
 Адельгейда Мария Ангальт-Дессауская (1833–1916) — жена Адольфа, последнего герцога Нассауского
 Адельгейда Риденбургская (?–?) — королева Венгрии (1121–1131), вторая жена венгерского короля Иштвана II.
 Аделаида Туринская (1052–1079) — супруга короля (антикороля) Германии Рудольфа Швабского.
 Адельгейда из Филиха (ок. 970 — 1015) — аббатиса Филихского аббатства, католическая святая.